Superligaen 2013/2014 var den 24:e säsongen av den danska Superligaen sedan starten. Serien inleddes fredagen den 19 juli 2013 och avslutades söndagen den 18 maj 2014.

AaB från Ålborg blev danska mästare, vilket de säkrade i den näst sista omgången med en oavgjord match mot FC Vestsjælland.

Lag & Arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan

Anmärkningslista

Källor

2013 i Danmark
2014 i Danmark
Fotbollssäsongen 2013/2014
2013/2014